Cupa Cehiei este cea mai importantă competiție de cupă eliminatorie din fotbalul profesionist din Cehia. Ea este organizată anual de către Asociația de Fotbal a Cehiei

Cupa Cehiei s-a ținut prima dată în 1961. Câștigătoarea cupei Cehiei a întâlnit în finală câștigătoarea Cupei Slovaciei în finala turneului Cupa Cehoslovaciei. Competiția a fost desființată în 1993, după destrămarea Cehoslovaciei. 

În prezent câștigătoarea Cupei Cehiei obține dreptul de a participa în sezonul următor de UEFA Europa League.

Finale

Penalty 
{| border="1" cellpadding="2" style="margin-left:100px; font-size:90%;" width="52%"
|+Echipele care au câștigat Cupa la  penalty
|- bgcolor=0070B8
!  width="20%" rowspan=2|  !! colspan=6|   
|- bgcolor=silver
!  !!  !!  !!  !!  !! 
|-
|
! 2006 || 
! 2008 || 
! 2014 || 
|-
|
! 1994 || 
|-
|
! 1995 || 
|-
|
! 2011 || 
|-
|
! 2013 || 
|-
|
! 2015 || 
|}

Câștigători și Finaliști

Semifinale
 Echipele care au jucat cel puțin o semifinală în Cupa Cehiei.

 Consecutiv 
 Echipele care au jucat consecutiv trei sau mai multe semifinale'''.

Legături externe
 Football Cup  at ČMFS website
  League321.com - National cup results.
Czech Republic - List of Cup Finals, RSSSF.com

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Cehia